BiH:
 Crnač (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Donji Crnač, naselje u općini Široki Brijeg
 Gornji Crnač, naselje u općini Široki Brijeg